Stati Uniti d'America
Etowah – città  della Contea di Mississippi, Arkansas
Etowah – census-designated place della Contea di Henderson, Carolina del Nord
Etowah – fiume della Georgia
Etowah – città  della Contea di Cleveland, Oklahoma
Etowah – città della Contea di McMinn, Tennessee
Etowah Indian Mounds – sito archeologico della Cultura del Mississippi, in Georgia